Antiesen heißen:

 Antiesen (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Antiesen (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
sowie:
 Antiesen, Fluss zum Inn in Oberösterreich

Siehe auch
 Andiesen (Gem. St. Marienkirchen b.S.)